Als Auswertungsfunktion wird bezeichnet:

 in der Mengenlehre eine Abbildung, die einer Funktion ihren Funktionswert an einer bestimmten Stelle zuordnet, siehe Projektion (Mengenlehre)
 in der Logik eine Abbildung von der Menge der Formeln einer Sprache in die Menge der Wahrheitswerte, siehe Aussagenlogik#Semantik
 in der Statistik eine Routine innerhalb eines Programmpakets zur Datenanalyse

Siehe auch:
 Bewertungsfunktion (Begriffsklärung)